A94 steht für:
 Bundesautobahn 94, eine deutsche Autobahn
 A94 road, eine schottische Fernstraße

A94